Il grande impostore (The Great Impersonation) – romanzo di E. Phillips Oppenheim del 1920
Il grande impostore (The Great Impostor) – film del 1961 diretto da Robert Mulligan